odcinek PQ – w zapisie badania elektrokardiograficznego fragment mierzony od końca załamka P do początku zespołu QRS
 odstęp PQ – w zapisie badania elektrokardiograficznego fragment mierzony od początku załamka P do początku zespołu QRS